Ідентифіка́ція () — упізнання чого-небудь або кого-небудь. У цьому значенні термін використовується в психології загальній, інженерній і юридичній, де розуміється як процес зіставлення, звірення одного об'єкта з іншим на підставі будь-якої ознаки або властивості, в результаті чого встановлюється їхня подібність або відмінність. Ідентифікація — це дія встановлення ідентичності. 

«Ідентифікація» може стосуватися:

У науково-практичних галузях:
 Ідентифікація у філософії — встановлення тотожності невідомого об'єкта відомому на підставі збігу ознак, пізнання
 Ідентифікація в інформаційній безпеці — процедура розпізнавання користувача в системі, як правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою.
 Ідентифікація в психології — поняття в психоаналізі, — захист від об'єкта, що викликає страх, шляхом уподібнення йому. 
 Ідентифікація з агресором — захисний механізм у психології.
 Проективна ідентифікація — захисний механізм у психології.
 Особиста ідентифікація — відповідь на питання про відношення особи до самої себе.
 Ідентифікація особистості — психологічний механізм, робота якого заснована на існуванні емоційного зв'язку індивіда з іншими людьми, перш за все його батьками.
 Ідентифікація у криміналістиці — стадійний процес встановлення тотожності особи або речі на підставі незмінних ознак. В криміналістиці ознаки, можуть бути використані для ідентифікування, якщо вони відповідають таким умовам:
 суттєвість — специфічність, оригінальність;
 відтворюваність — здатність бути неодноразово відображуваною;
 відносна стійкість — незмінність;
 рідкісність — найбільша ідентифікаційна цінність.
 Судово-медична ідентифікація — відповідно до мети, поділяється на процеси:
 встановлення знаряддя травми;
 встановлення особи загиблого.
 Ідентифікація радіочастотна — метод автоматичного безконтактного визначення позначених RFID-маркерами матеріальних об'єктів.
 Ідентифікація в хімії — встановлення тотожності невідомого з'єднання з іншим відомим.
 Ідентифікація у техніці — встановлення відповідності розпізнаваного предмета своєму образу (знаку).

Фільми:
 Ідентифікація
 Ідентифікація Борна

Примітки

Література

Див. також 
 Національна ідентичність — відчуття приналежності до однієї держави або однієї нації.
 Ідентифікація системи
 Ідентифікація тварин
 Автоматична ідентифікаційна система
 Автентифікація
 Авторизація
 Групофікація
 Верифікація

Дослідження
Криміналістика